Artur (« Atze ») Brauner, né: Abraham Brauner (; 1918, Łódź 2019, Berlin), un producteur polonais-allemand
 Alice Brauner (º 1966, Berlin), journaliste et cinéaste allemand
 Alfred Brauner, (º 1910, Saint-Mandé 2002, Paris), auteur, sociologue de l'enfance et pédagogue franco-autrichien
 Edmund Brauner (1899, Koslau ()  1960, Ansbach), un homme politique allemand (NSDAP) 
 Filip Brunea-Fox, né Brauner (; 1898, Roman  1977, București), journaliste et traducteur roumain 
 Franz August Brauner 
 Françoise Brauner, (º 1911, Vienne  2000, Paris), médecin franco-autrichien
 Bohuslav Brauner (1855, Prague  1935, Prague), un chimiste tchèque
 (Zdislava) « Zdenka » (Rosalina Augusta) Braunerová (1858, Prague  1934, Prague)
 Gustav Brauner (1880, Tillendorf ()  1966, Memmingen), peintre tchèque-allemand
 (Joachim) « Jo » Brauner (º 1937, Nimptsch (), un lecteur de news allemand
 Josef Brauner (º 1950, Munich), un gestionnaire allemand
 Harry Brauner (; 1908, Piatra Neamț  1988, București), un folkloriste roumain; frère de Victor Brauner ; marié à l'artiste et folkloriste Lena Constante
 Heinrich Brauner (1928, Vienne  1990, Vienne), un mathématicien autrichien
 Henry George Valencia Brauner (º 1984, Quezon City), un joueur de football philippino-américain
 Matthias Brauner (º 1974, Bad Nauheim), un homme politique allemand (CDU)
 Renate Brauner (º 1956, Vienne), une femme politique autrichienne
 Robert Brauner (théologien) (1816, Habelschwerdt ()  1854, Berlin), un prédicateur et théologien allemand
 Robert Brauner (1907, Herne  1992, Herne), un homme politique allemand
 Sharon Brauner (º 1969, Berlin), une chanteuse et actrice allemande ; la nièce d'Artur Brauner
 Sibylle Brauner (º 1975, Raubling), une skieur alpine allemande
 Théodore (« Teddy ») Brauner (1914, Vienne  2000, Paris), un photographe et dessinateur d'origine roumaine ; le plus jeune frère du Victor Brauner
 Victor Brauner (; 1903, Piatra Neamț  1966, Paris), un peintre dadaïste/surréaliste roumain

Voir aussi 
 
 
 Bron, ,  (Broner)
  (), ,

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif